Пола Бранкати (; род. 6 июня, 1989) — канадская актриса и продюсер. Наиболее известна своими ролями в телесериалах: Келли Стоун в «Тёмном Оракуле», Джейн Вон в «Деграсси: Следующее поколение», Дженни Зейлен в «Быть Эрикой», а также по различным ролям в «Слэшере».

Ранняя жизнь 
Бранкати родилась в городе Торнхилл, Онтарио, Канада. Обучалась актёрскому мастерству в театральной труппе CharActors Theatre Troupe, научилась танцевать и исполнять джаз и балет в AB Dance School, посещала уроки музыки в старшей школе.

Карьера 
В 18 лет актриса получила одну из ведущих ролей в популярном молодёжном сериале «Деграсси: Следующее поколение», в котором она снималась с 2007 по 2010. В 2009, во время съёмок «Деграсси», присоединилась к актёрскому составу сериала «Быть Эрикой».

В 2016 исполнила роль Мисс Хани в мюзикле «Матильда» по мотивам одноимённого произведения Роальда Даля. В том же году выступила продюсером и снялась в фильме «Последние дни Сэйди на Земле».

В 2018 появилась в клипе рэпера Дрейка (коллега по съёмкам в «Деграсси») на песню «I’m Upset».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Канады
Продюсеры Канады